

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carl Wieman, (1951- ), physicien américain ;
 Mathias Wieman, (1902-1969), acteur allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme